La Serie A di hockey su ghiaccio 2009-2010, 76º campionato italiano della massima serie, è stata organizzata dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e dalla Lega Italiana Hockey Ghiaccio.

La stagione si è conclusa con l'Asiago Hockey vincitore del suo secondo scudetto.

Squadre 
Sono nove le squadre iscritte: alle otto della stagione precedente, infatti, si è aggiunta l'HC Valpellice, che ha chiesto ed ottenuto l'iscrizione alla massima serie.

Formula 
La formula è stata variata rispetto alla stagione precedente: un doppio girone di andata e ritorno, seguito da un girone di sola andata, con lo stesso calendario del primo girone. Le giornate saranno dunque 45. Vengono assegnati 3 punti per la vittoria nei tempi regolamentari, 2 per la vittoria nel supplementare o ai rigori, 1 per la sconfitta nel supplementare o ai rigori.

Le prime otto classificate al termine dei gironi accederanno ai play-off, che si disputeranno al meglio delle 7 gare con accoppiamento 1/8, 2/7, 3/6, 4/5..

Regular season

Primo girone 
26 settembre 2009 - 3 dicembre 2009

Legenda: dts = dopo i tempi supplementari; dr = dopo i tiri di rigore

Secondo girone 
5 dicembre 2009 - 26 gennaio 2010

Legenda: dts = dopo i tempi supplementari; dr = dopo i tiri di rigore

Terzo girone 
28 gennaio 2010 - 2 marzo 2010

Legenda: dts = dopo i tempi supplementari; dr = dopo i tiri di rigore

Classifica 

Legenda:
      Ammesse ai Playoff

Note:
Tre punti a vittoria, due punti a vittoria dopo overtime o rigori, un punto a sconfitta dopo overtime o rigori, zero a sconfitta.
Il Val Pusteria è secondo e l'Asiago terzo in virtù dei risultati negli scontri diretti.

Playoff 

†: partita terminata ai tempi supplementari; ‡: partita terminata ai tiri di rigore

Quarti di finale

Renon - Valpellice

Val Pusteria - Alleghe

Asiago - Val di Fassa

Bolzano - Pontebba

Semifinali

Renon - Bolzano

Val Pusteria - Asiago

Finale

Renon - Asiago 
Il Renon ha deciso di disputare le gare in casa della finale scudetto non all'Arena Ritten di Collalbo ma al Palaonda di Bolzano, molto più capiente.

A poche ore dall'inizio di gara 1 è stato sospeso per un mese per il pericolo di reiterazione del comportamento, con una decisione contestata dalla società, il giocatore dell'Asiago Michele Strazzabosco, reo di aver spintonato la mascotte del Val Pusteria pochi istanti prima dell'inizio di gara 5 della semifinale Val Pusteria - Asiago giocata una settimana prima. L'episodio aveva provocato polemiche sulla gestione dell'organizzazione del pre-gara. Poco prima dell'inizio di gara 2 di finale, tuttavia, la Corte federale d'appello della FISG ha annullato la squalifica su ricorso presentato dall'Asiago, ritenendola priva di motivazioni.

Statistiche

Stagione regolare

Classifica marcatori 
Aggiornata al 2 marzo 2010.

Classifica portieri 
Aggiornata al 2 marzo 2010.

Play Off

Classifica marcatori 
Aggiornata al 15 aprile 2010.

Classifica portieri 
Aggiornata al 15 aprile 2010.

Verdetti 
 Campione d'Italia:  Asiago Hockey (2º titolo)

 Qualificata per la Continental Cup 2010-2011: Asiago Hockey.

Note

Voci correlate 
 Serie A2 di hockey su ghiaccio 2009-2010

Collegamenti esterni 
 

2010
Hockey su ghiaccio nel 2009
Hockey su ghiaccio nel 2010